Nositelky jména Adéla, Alix či Adelaida Burgundská:
 Adéla Burgundská († 999), dcera burgundského krále Rudolfa II., manželka císaře Oty I.
 Adéla Burgundská († 920), dcera burgundského vévody Richarda I., manželka henegavského hraběte Reginara II.
 Adéla Burgundská († 1142), dcera burgundského vévody Oda I., manželka hrabat Bertranda ze Saint-Gilles a Viléma z Ponthieu
 Adéla Burgundská († 1209), dcera burgundského vévody Oda II., manželka Archambauda Bourbonského
 Adéla Burgundská († 1273), dcera burgundského vévody Huga IV., manželka brabantského vévody Jindřicha III.
 Adéla Burgundská († 1290), dcera Oda Burgundského, manželka hraběte Jana ze Chalonu